Die Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 11. August 2018 in Portorož stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Piran